Ninoxe est le nom donné à quelques espèces d'oiseaux de la famille des Strigidae. Cette appellation concernent la petite trentaine d'espèces du genre Ninox, l'unique espèce du genre Uroglaux, la Ninoxe papoue, et celle du genre Sceloglaux, la Ninoxe rieuse.

Les ninoxes selon la CINFO 

Nom d'oiseau ambigu